Ка́ерла () — один из районов города Турку, входящий в округ Руносмяки-Раунистула.

Географическое положение 
Район расположен к северу от центральной части Турку, гранича с районом Руносмяки.

Население 
В 2004 году численность население района составляла 2182 человека, из которых дети моложе 15 лет — 16,50 %, а старше 65 лет — 17,74 %. Финским языком в качестве родного владели 94,96 %, шведским — 2,11 %, а другими языками — 2,93 % населения района.

См. также 
 Территориальное деление Турку
 Районы Турку

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Ссылки 
 

Каерла